Трагёс-Занкт Катарайн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Брукк-Мюрццушлаг. . Официальный код  —  6 21 48.

Коммуна была образована 31 декабря 2014 года на основе расформированных коммун Трагёс и Санкт-Катарайн-ан-дер-Ламинг.

География 

Территория коммуны охватывает семь населенных пунктов () (в скобках указано количество жителей на 1 января 2015 года):

 Хюттенграбен (57)
 Обердорф (224)
 Оберорт (377)
 Оберталь (32)
 Пихль-Гросдорф (396)
 Расталь (187)
 Санкт-Катарайн-ан-дер-Ламинг (262)
 Таль (112)
 Унтерорт (98)
 Унтерталь (176)

Коммуна разделена 8 кадастров (): Хюттенграбен, Обердорф-Нидердорф, Оберорт, Оберталь, Расталь, Санкт-Катарайн-ан-дер-Ламинг, Шаттенберг, Зонберг и Унтерталь.

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Циннер (СДПА).

Совет представителей коммуны () состоит из 14 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии